Schelling este un nume de familie de origine germană și se poate referi la:
 Friedrich (Wilhelm Joseph von) Schelling, (1775-1854), un filozof german
 Thomas (Crombie) Schelling (1921–2016), un economist american

Nume de familie germane